Lista delle città del Giappone per popolazione considerando tutti i comuni con più di 300.000 abitanti.

Qui sotto sono riportate le città con più di 300.000 abitanti del Giappone.

Quelle da 1 milione di abitanti in su, hanno anche la relativa immagine. In grassetto i capoluoghi di regione.

Voci correlate 
Giappone
Geografia del Giappone
Storia del Giappone
Città del Giappone

Città del Giappone